Fairmount puede hacer referencia a:

 Poblaciones:
 Fairmount (Dakota del Norte)
 Fairmount (Georgia)
 Fairmount (Indiana)
 Fairmount (Maryland)
 Fairmount (Nueva York)
 Fairmount (Tennessee)
 Fairmount (Illinois)
 Fairmount (Colorado)
 Fairmount Heights, población en el estado de Maryland.

 Municipios:
 Municipio de Fairmount (Dakota del Norte)
 Municipio de Fairmount (Kansas)
 Municipio de Fairmount (Illinois)

 Otros lugares:
 Parque Fairmount, parque municipal situado en Filadelfia.
 Fairmount (Metro de Filadelfia), estación de ferrocarril del Metro de Filadelfia.
 Cementerio de Fairmount, cementerio en la ciudad de Denver.
 Mausoleo de Fairmount, mausoleo público en el cementerio Fairmount en la ciudad de Denver.